Coque est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains bivalves autrefois appelés Bucardes. En France ce nom désigne généralement la « Coque commune » ou « Coque blanche » (Cerastoderma edule), mais d'autres espèces portent aussi ce nom. La FAO conserve le nom de bucarde à l'exception des genres Cerastoderma (coques), Hypanis et Monodacna (coques-de-lagune) et, occasionnellement, Laevicardium (coques lisses).

Liste des espèces appelées « coque » 
Note : Noms attestés en français. Certains noms peuvent être en double.
 Coque - Le plus souvent Cerastoderma edule mais aussi Austrovenus stutchburyi
 Coque blanche - voir Coque commune
 Coque comestible - voir Coque commune
 Coque commune - Cerastoderma edule
 Coque rouge - Cardium echinatum
 Coque épineuse - Cardium aculeatum
 Coque de lagune colorée - Monodacna colorata
 Coque de lagune plissée - Hypanis plicatus
 Coque glauque - Cerastoderma glaucum
 Coque jaune - Saxidomus giganteus
 Coque lisse norvégienne - Laevicardium crassum
 Coque lisse sillonnée - Laevicardium oblongum
 Grosse coque - voir Coque épineuse

Notes et références

Voir aussi 
 Bucarde
 Coque du Levant, des plantes : Anamirta cocculus et Artabotrys hexapetalus

Bivalve (nom vernaculaire)
Nom de mollusque ambigu